Svetovni pokal v smučarskih skokih 1980 je prva sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Pokal narodov

Viri 
 

1980 v športu
1980